Сезон 2015/16 стал для Баварии 51-м в Чемпионате Германии и 116-м подряд со дня основания клуба. Несмотря на то, что команда каждый год уверенно брала чемпионский титул, руководство ждало большего — победу в Лиге чемпионов. Главному тренеру Гвардиоле был дан последний шанс, которым он не воспользовался, вылетев в полуфинале от Атлетико Мадрид. Это предопределило будущее тренера в клубе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:79.500.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:30.500.000

Зима 

Прибыль:1.000.000

Общие убытки:79.500.000

Общая прибыль:31.500.000

Разница:48.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки